Ля́хов (Ля́хова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Ляхов 
 
 
 Ляхов, Воля Николаевич (1925—1975) — советский искусствовед, основоположник советской теории книжного дизайна.
 Ляхов, Георгий Васильевич (1923—1983) — Герой Советского Союза.
 Ляхов, Григорий Дмитриевич (1896—1973) — заместитель начальника НИИ военного кораблестроения, инженер-флагман 3-го ранга (1936).
 Ляхов, Дмитрий Тимофеевич — Георгиевский кавалер; войсковой старшина; 30 декабря 1915.
 Ляхов, Иван (? — около 1800) — русский промышленник, исследователь Новосибирского архипелага.
 Ляхов, Иван Андреевич (1936—2006) — украинский советский партийный деятель.
 
 Ляхов, Логвин Прохорович (1915—1983) — Герой Советского Союза.
 
 Ляхов, Пётр Платонович — Георгиевский кавалер; капитан; 16 апреля 1915.
 
 Ляхов, Фёдор Александрович (1908—1951) — советский государственный деятель.
 Ляхов, Яков Яковлевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.

Ляхова

Топоним 
 Ляхов — до 1946 г. название села Староселье в Иваничевском районе Волынской области.
 Ляхов — до 1946 г. название села Кутянка в Острожском районе Ровненской области.
 Ляхов — до 1946 г. название села Трудовое в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 
 Ляховы — абазинский аристократический род
 Полуляхов